Smerinthini — триба лускокрилих родини бражникових (Sphingidae). Включає 297 видів у 66 родах.

Поширення 
Представники триби поширені на всіх материках, крім Південної Америки.

Роди 
 Acanthosphinx Aurivillius, 1891
 Afroclanis Carcasson, 1968
 Afrosataspes Basquin & Cadiou, 1986
 Afrosphinx Carcasson, 1968
 Agnosia Rothschild & Jordan, 1903
 Amorpha Hübner, 1809
 Anambulyx Rothschild & Jordan, 1903
 Andriasa Walker, 1856
 Avinoffia Clark, 1929
 Cadiouclanis Eitschberger, 2007
 Callambulyx Rothschild & Jordan, 1903
 Ceridia Rothschild & Jordan, 1903
 Chloroclanis Carcasson, 1968
 Clanidopsis Rothschild & Jordan, 1903
 Clanis Hübner, 1819
 Coequosa Walker, 1856
 Craspedortha Mell, 1922
 Cypa Walker, 1865
 Cypoides Matsumura, 1921
 Daphnusa Walker, 1856
 Dargeclanis Eitschberger, 2007
 Degmaptera Hampson, 1896
 Falcatula Carcasson, 1968
 Grillotius Rougeot, 1973
 Gynoeryx Carcasson, 1968
 Imber Moulds, Tuttle & Lane, 2010
 Langia Moore, 1872
 Laothoe Fabricius, 1807
 Larunda Kernbach, 1954
 Leptoclanis Rothschild & Jordan, 1903
 Leucophlebia Westwood, 1847
 Likoma Rothschild & Jordan, 1903
 Lophostethus Butler, 1876
 Lycosphingia Rothschild & Jordan, 1903
 Malgassoclanis Carcasson, 1968
 Marumba Moore, 1882
 Microclanis Carcasson, 1968
 Mimas Hübner, 1819
 Morwennius Cassidy, Allen & Harman, 2002
 Neoclanis Carcasson, 1968
 Neopolyptychus Carcasson, 1968
 Opistoclanis Jordan, 1929
 Oplerclanis Eitschberger, 2007
 Pachysphinx Rothschild & Jordan, 1903
 Paonias Hübner, 1819
 Parum Rothschild & Jordan, 1903
 Phyllosphingia Swinhoe, 1897
 Phylloxiphia Rothschild & Jordan, 1903
 Pierreclanis Eitschberger, 2007
 Platysphinx Rothschild & Jordan, 1903
 Poliodes Rothschild & Jordan, 1903
 Polyptychoides Carcasson, 1968
 Polyptychopsis Carcasson, 1968
 Polyptychus Hübner, 1819
 Pseudandriasa Carcasson, 1968
 Pseudoclanis Rothschild, 1894
 Pseudopolyptychus Carcasson, 1968
 Rhadinopasa Karsch, 1891
 Rhodambulyx Mell, 1939
 Rhodoprasina Rothschild & Jordan, 1903
 Rufoclanis Carcasson, 1968
 Sataspes Moore, 1858
 Smerinthulus Huwe, 1895
 Smerinthus Latreille, 1802
 Viriclanis Aarvik, 1999
 Xenosphingia Jordan, 1920

Примітки 

Бражникові
Триби комах